Петровка () — село в Шортандинском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Петровского сельского округа. Код КАТО — 116847100.

География 
Село расположено на берегу реки Колутон, в западной части района, на расстоянии примерно 38 километров (по прямой) к западу от административного центра района — посёлка Шортанды.

Абсолютная высота — 310 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет около -3,9°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,0°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,6°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 425 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: село Андреевка — на северо-западе, село Новокубанка — на востоке, станция Караадыр — на юге.

Близ села проходит автодорога областного значения — КС-4 КС-4 «Жолымбет — Шортанды — Пригородное».

История 
Поселение образовали 21 сентября 1936 года, как одна из 292 производительных лагерные точек Карлага, а именно 22-я точка для 228 семей депортированных из Украины поляков. Позднее прибыли немцы с Поволжья. В конце этого же года, посёлку дали имя «Петровка», в честь земляка депортированных, первого секретаря обкома УКП /б/ Хмельницкой области, в дальнейшем председателя Верховного Совета Украины П.Г. Петровского. 30 ноября 1936 года, на базе поселения 22-й точки организовали колхоз, которому присвоили имя Л.П. Постышева.  Но поскольку, в 1938 году Постышев расстреляли, в качестве врага народа, колхозу присвоили имя одного из партийных деятелей СССР Д.З. Мануильского. В 1961 году, на волне укрупнения хозяйств и создания совхозов, колхоз «Им. Д. З. Мануильского» преобразовали с совхоз «Петровский», в который, вошли ещё сёла «Новокавказское» (колхоз им. 17 Партсъезда)  и «Белое озеро» (Елизаветградское).

Население 
В 1989 году население села составляло 1505 человек (из них русские — 52%).

В 1999 году население села составляло 1420 человек (743 мужчины и 677 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 1168 человек (562 мужчины и 606 женщин).

Инфраструктура 
В селе функционируют:

 средняя школа
 ясли-сад «Айголек»
 врачебная амбулатория

Улицы 

 ул. Бейбитшилик
 ул. Жамбыла
 ул. Желтоксан
 ул. Курмангазы
 ул. Мусеирпова
 ул. Новокавказское
 ул. Приречная
 ул. Толе би

Примечания 

Населённые пункты, основанные в 1936 году
Населённые пункты Шортандинского района